Ahlgrensson är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra

 Björn Ahlgrensson, konstnär
 Fritz Ahlgrensson, målare, tecknare och sångtextförfattare

Svenska efternamn